Hierba de la celada puede referirse a:
El nombre común de la planta Scutellaria galericulata.
El nombre común de la planta Scutellaria alpina.